Een Sint-Rochuskerk is een kerk genoemd naar de heilige Rochus van Montpellier (1295-1327). Dit zijn enkele Sint-Rochuskerken:

België 
 Sint-Rochuskerk (Aarschot)
 Sint-Rochuskerk (Andrimont)
 Sint-Rochuskerk (Antwerpen)
 Sint-Rochuskerk (Blankenberge)
 Sint-Rochuskerk (Bois-de-Villers)
 Sint-Rochuskerk (Brussel)
 Sint-Rochuskerk (Deurne)
 Sint-Rochuskerk (Elsaute)
 Sint-Rochuskerk (Hauset)
 Sint-Rochuskerk (Jehanster)
 Sint-Rochuskerk (Genenbos)
 Sint-Rochuskerk (Halle)
 Sint-Rochuskerk (Hasselt)
 Sint-Rochuskerk (Kortrijk)
 Sint-Rochuskerk (Rugge)
 Sint-Rochuskerk (Soiron)
 Sint-Rochuskerk (Sombeke)
 Sint-Rochuskerk (Souverain-Wandre)
 Sint-Rochuskerk (Ulbeek)
 Nieuwe Sint-Rochuskerk (Ulbeek)
 Sint-Rochuskerk (Wandre)

Duitsland 
 Rochuskapel (Bingen)
 Rochuskerk (Düsseldorf)
 Sint-Rochuskerk (Hatzenport)

Frankrijk 
 Sint-Rochuskerk (Ajaccio)
 Sint-Rochuskerk (Armentières)
 Sint-Rochuskerk (Gap)
 Sint-Rochuskerk (Montpellier)
 Sint-Rochuskerk (Nice)
 Sint-Rochuskerk (Parijs)
 Sint-Rochuskerk (Ronk)
 Sint-Rochuskerk (Saint-Étienne)

Nederland 
 Sint-Rochuskerk (Budschop)
 Sint-Rochuskapel (Maastricht)
 Sint-Rochuskerk (Steyl)

Oostenrijk 
 Rochuskerk (Wenen)

Polen 
 Sint-Rochuskerk (Białystok)

Zie ook 
 Scuola Grande di San Rocco, een school in Venetië die aan de heilige Rochus gewijd is

Rochus